El término Yekaterínovka (Екатери́новка) puede referirse a:

Yekaterínovka (Belebéi, Bashkortostán), localidad del selsovet de Bazhenovo del raión de Belebéi de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Yekaterínovka (Annovka, Belebéi, Bashkortostán), localidad del selsovet de Annovka del raión de Belebéi de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Yekaterínovka (Ishimbái, Bashkortostán), localidad del raión de Ishimbái de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Yekaterínovka (Brásovo, Briansk), localidad del raión de Brásovo del óblast de Briansk, en Rusia.
Yekaterínovka (Komárichi, Briansk), localidad del raión de Komárichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Yekaterínovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yekaterínovka (Leningrado), localidad óblast de Leningrado, en Rusia.
Yekaterínovka (Dóbroye, Lípetsk), localidad del raión de Dóbroye del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Yekaterínovka (Dolgorúkovo, Lípetsk), localidad del raión de Dolgorúkovo del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Yekaterínovka (Yelets, Lípetsk), localidad del raión de Yelets del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Yekaterínovka (Krásnoye, Lípetsk), localidad del raión de Krásnoye del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Yekaterínovka (Usman, Lípetsk), localidad del raión de Usman del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Yekaterínovka (Buzuluk, Oremburgo), localidad del raión de Buzuluk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yekaterínovka (Kvárkeno, Oremburgo), localidad del raión de Kvárkeno del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yekaterínovka (Saraktash, Oremburgo), localidad del raión de Saraktash del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yekaterínovka (Tiulgán, Oremburgo), localidad del raión de Tiulgán del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yekaterínovka (Sharlyk, Oremburgo), localidad del raión de Sharlyk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yekaterínovka (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Yekaterínovka (Mílerovo, Rostov), localidad del raión de Mílerovo del óblast de Rostov, en Rusia.
Yekaterínovka (Matvéyev-Kurgán, Rostov), localidad del raión de Matvéyev-Kurgán del óblast de Rostov, en Rusia.
Yekaterínovka (Salsk, Rostov), localidad del raión de Salsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Yekaterínovka (Bezenchuk, Samara), localidad del raión de Bezenchuk del óblast de Samara, en Rusia.
Yekaterínovka (Kinel-Cherkasy, Samara), localidad del raión de Kinel-Cherkasy del óblast de Samara, en Rusia.
Yekaterínovka (Svétloye Pole, Krasni Yar, Samara), localidad del municipio de Svétloye Pole del raión de Krasni Yar del óblast de Samara, en Rusia.
Yekaterínovka (Jilkovo, Krasni Yar, Samara), localidad del municipio de Jilkovo del raión de Krasni Yar del óblast de Samara, en Rusia.
Yekaterínovka (Privolzhe, Samara), localidad del raión de Privolzhe del óblast de Samara, en Rusia.
Yekaterínovka (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Yekaterínovka (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Yekaterínovka (Sengiléi, Uliánovsk), localidad del raión de Sengiléi del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Yekaterínovka (Barysh, Uliánovsk), localidad del raión de Barysh del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Yekaterínovka (Inza, Uliánovsk), localidad del raión de Inza del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Yekaterínovka (Kuzobátovo, Uliánovsk), localidad del raión de Kuzobátovo del óblast de Uliánovsk, en Rusia.

Yekaterínovka (Crimea), localidad de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.